

Astronomia
 Cratere Chekhov – cratere situato sulla superficie di Mercurio

Geografia
 Čechov – cittadina russa dell'Oblast' di Mosca

Personaggi fittizi
 Chekov – personaggio di Stargate
 Pavel Chekov – personaggio di Star Trek

Persone
 Anton Pavlovič Čechov – drammaturgo e scrittore russo
 Michail Čechov – attore teatrale e teorico del teatro naturalista russo, nipote di Anton
 Nikolaj Pavlovič Čechov – pittore, fratello di Anton
 Valerij Čechov – scacchista russo

Altro 

 Chekhov Publishing House – casa editrice statunitense

Pagine correlate
 Čechovskij